Agersted (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Brønderslev
 Agersted (plaats), een plaats in deze parochie